

Sigle 
IMA est un sigle, qui peut faire référence à :

institutions
 Informatique et mathématiques appliquées, une formation d'ingénieur à l'ENSEEIHT ;
 Institut de mathématiques appliquées, un institut de l'université catholique de l'Ouest, à Angers ;
 Institut du monde arabe, un institut culturel à Paris ;
 Israel Medical Association, une organisation de médecins ;
 International Midi Association ;
 Institute of Management Accountants, la société américaine qui délivre le certificat Certified Management Accountants ;
 Inter Mutuelles Assistance ;
 Interactive Multimedia Association, une association d'industriels du multimédia ayant créé des standards ;
 International Mineralogical Association (en français, Association internationale de minéralogie) ;
 , l'association professionnelle des mathématiciens britanniques ;
 , un institut affilié à l'université du Minnesota ;
 , à Bhubaneswar (Inde) ;
 , une organisation britannique représentant l’industrie de la gestion de placements ;
 , l'ancien nom de  ;

  ;
  ;
  ;
 Informatique Microélectronique Automatique, un département de Polytech-Lille ;
 Institut des métiers et de l'artisanat, le nouveau nom des CFA (centres de formation des apprentis) au sein des chambres de métiers et de l'artisanat ;

science et technologie
 Index Medicus africain, un index international à la littérature sanitaire africaine ;
 Infarctus myocardique aigu ;
 Inferior mesenteric artery (en français, artère mésentérique inférieure), une branche de l’aorte descendante qui fournit le sang au côlon ;
 Internal mammary artery (en français, artère mammaire interne), une des artères de la poitrine ;
 IMA, un format d’image pour disquette ;
 Integrated Modular Avionics (en français, avionique modulaire intégrée) ;
 Inverse Multiplexing for ATM, où un flot d’éléments en Asynchronous Transfer Mode est distribué sur de multiples liens physiques ;
 iSCSI Management API ;
 , en commerce électronique ;
  (où IMA signifie Industria Macchine Automatiche), une multinationale italienne basée à Bologne ;
 , une technologie de véhicule hybride de Honda ;
 , un concept en physique ;
 Integrity Measurement Architecture, une fonction du Trusted Computing Group en langage informatique Linux ;
 I Might Add (en français, j'ajoute que), en langage SMS ;

autres
 IMA (où IMA signifie ami des jeunes), un journal de bandes dessinées français de 1955 à 1958 ;
 Indianapolis Museum of Art (en français, Musée d'art d'Indianapolis), un grand musée d’Indianapolis (Indiana) ;
  une catégorie de réservistes de l’US Air Force ;
 Independent Music Awards ;
 Integrated Media Association ;
 Interactive Media Awards, une compétition annuelle internationale récompensant les meilleurs sites web.

Nom 
Ima peut désigner :
 Ima, une chanteuse québécoise ;
 Ima, un album de Brian Wayne Transeau, sorti en 1996 ;
 Ima, un prénom -  ;
 Ima, une plante dont on extrayait une huile aromatique dans l'Égypte antique.

Homonymie d'acronyme